Железные:
 Железные — прилагательное во множественном числе, образованное от слова «железо».
 Железные — частная пилотажная группа.

См. также 

 Железная
 Железный